Karez kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khorramābād (ort i Zanjan),

Tjeckien 

 Kařez, ort, Plzeň, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar